Trafikreservat kan syfta på bland annat:

Järnvägsreservat – ett geografiskt område som reserverats för en planerad järnvägssträcka
Spårvägsreservat, ett geografiskt område som reserverats för en planerad spårvägssträcka
Vägreservat –  ett geografiskt område som reserverats för en planerad vägsträcka